Ordet Mauretanien har flere betydninger eller specialiceringer:
 Mauretanien eller Mauritania – det nuværende land i vestafrika.
 Mauretanien (antikken) – et tidligere kongedømme og en gammel betegnelse for den vestlige romerske afrikanske provins.